Paul-Gerhardt-Haus steht für:

 Paul-Gerhardt-Haus, siehe Liste der Kirchengebäude in Leipzig #Seit dem 19. Jahrhundert entstandene Kirchen
 Paul-Gerhardt-Haus, siehe Liste der Baudenkmale in Mittenwalde #Mittenwalde
 Paul-Gerhardt-Haus (Radebeul) der Johanneskapelle Naundorf-Zitzschewig in Radebeul
 Paul-Gerhardt-Haus (Wuppertal), kirchliches Gemeindehaus
 Paul-Gerhardt-Haus (Regensburg), Krankenhaus für Altersmedizin der Barmherzigen Brüder Regensburg

Siehe auch:
 Paul-Gerhardt-Kirche
 Paul-Gerhardt-Stift